GTA Online:
 Grand Theft Auto: Online Crime World — отменённая многопользовательская компьютерная игра, разрабатывавшаяся британской студией DMA Design для персональных компьютеров в 1999—2000 годах.
 Grand Theft Auto Online — многопользовательская компьютерная игра в жанре action-adventure, распространяемая в составе Grand Theft Auto V и вышедшая в 2013 году.